Bedi –  suddivisione dell'India
 Baba Bedi XVI – mistico indiano
 Jacopo Bedi – pittore italiano
 Kabir Bedi – attore pakistano
 Mbenza Bedi – calciatore della Repubblica Democratica del Congo
 Susham Bedi – scrittrice, docente e attrice indiana naturalizzata statunitense.